VAIT steht für:

 VAIT (Rock-Band)
 Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT, ein Rundschreiben der BaFin

Abkürzung